

Niemcy 
 Schlosssee – jezioro w Bad Waldsee
 Schlosssee – jezioro w Penkun
 Schlosssee – jezioro w Prötzel
 Schlosssee – jezioro w Salem

Polska 
Niemiecka nazwa jeziora:
 Stolsko

Zobacz też 
 Schloßsee